Любитель — многозначный термин.

 Любитель — непрофессионал в каком-нибудь деле, «занимающийся чем не по званию, не как профессией, а по призванию, любви, охоте, наклонности».
 «Любитель» (иначе «Дилетант»;  ) — кинофильм 1981 года, экранизация романа Роберта Литтела.
  — аргентинский фильм 1999 года.

Фототехника

 Любитель — советский среднеформатный двухобъективный зеркальный фотоаппарат производства Ленинградского оптико-механического объединения (ЛОМО).
 Любитель-2 — советский среднеформатный двухобъективный зеркальный фотоаппарат производства ЛОМО. 
 Любитель-166 — советский среднеформатный двухобъективный зеркальный фотоаппарат упрощённого типа производства ЛОМО. 
 Любитель-166В — советский среднеформатный двухобъективный зеркальный фотоаппарат производства ЛОМО. 
 Любитель-166 универсал — советский среднеформатный двухобъективный зеркальный фотоаппарат производства ЛОМО.

См. также 
 Любительская астрономия